Лёбеюн () — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Заале. Подчиняется управлению Залькрайс Норд.  Население составляет 2287 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 20,52 км². Официальный код  —  15 2 65 030.

Город подразделяется на 3 городских района.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт